nomenklatura (nazewnictwo)
 nomenklatura (polityka) – system obsadzania stanowisk kierowniczych w krajach bloku wschodniego oparty na rekomendacji partii komunistycznej
 nomenklatura chemiczna
 nomenklatura botaniczna
 nomenklatura zoologiczna
 nomenclator – niewolnik zajmujący się identyfikacją osób w starożytnym Rzymie i średniowieczny urzędnik